Джена Ли (, настоящее имя Сильвия Гарсиа (); род. 29 июля 1987, Чили) — французская певица.

Биография

Детство 
Родившуюся в Чили Сильвию Гарсиа в девять месяцев удочерила французская семья. Она выросла в Олорон-Сент-Мари (Атлантические Пиренеи) и с четырёх лет увлекалась музыкой. Свои первые песни записывала на магнитофон. Одна из этих песен — «Banalité», которую она написала в 15 лет, попала к редактору Vital Song в Париже, который хочет заключить с ней контракт. Родители соглашаются, но с одним условием, сперва Сильвия должна закончить обучение. В 2005 девушка заканчивает учится и в 2006 году переезжает в Париж.

Ранние годы 
В 2007 году Джена встретила Sulee B Wax, который заинтересовался её работами. Когда начался четвёртый сезон популярного шоу «Popstars», он попросил Джену попробовать себя в написании музыки к песням для шоу. Ли написала шесть из тринадцати песен, вошедших в альбом Sheryfa Luna, включая песню «Somewhere». После этого Джена Ли стала получать предложения, в частности от Мэтье Эдварда, для которого она написала композицию для его музыкальной постановки «Cléopâtre».

В 2008 году Джена приняла участие и победила на конкурсе Urban Music Nation contest, организованном радиостанцией Skyrock.

Vous Remercier 
Дебютный альбом Джены Ли вышел 2 ноября (в интернете) и 9 ноября (в магазинах) 2009 года на лейбле Mercury Records, дочернем лейбле Universal Music France, в содружестве с Bustafunk. Альбом разошёлся тиражом в 200 000 экземпляров и получил статус дважды платинового.

Первый синглом стала композиция «J’aimerais tellement» вышедшая в апреле 2009 года вместе с видеоклипом. Песня пробыла на вершине французских чартов одиннадцать недель, а также была наиболее скачиваемой в ноябре 2009 года. Над музыкальным видео поработал французский художник Бенджамин, поклонницей которого является Ли.

Другими синглами с альбома являются композиции «Du Style» и «Je Me Perds».

Ma référence 
Второй альбом «Ma Référence» вышел 1 ноября 2010 года совместно с Bustafunk на лейбле Mercury Records. Свой цифровой сингл «Éternise moi» она записала совместно с Eskemo. Другими синглами с альбома являются песни «Mon Ange», «US Boy» и «Je rêve en enfer» вместе с французским рэпером Орелсаном. Музыкальные видео сняты только на «Éternise moi», «Mon Ange» и «US Boy».

Музыкальная пауза. Окончание сольной карьеры 
После окончания тура в поддержку второго альбома Джена делает паузу в своем творчестве. Она оставляет сольную карьеру, рассторгнув контракт с Universal Music France. Вместе с Гией Мартинелли, бывшей журналисткой «Goom Radio», Ли создает новый музыкальный проект — женскую поп-группу Dirty Diary. Выход альбома группы планируется на 2014 год. Первый сингл с альбома ожидается 9 ноября 2013 года.

Dirty Diary

Стиль и имидж

Дискография

Альбомы 

 Трек-лист Vous remercier
 Je me perds
 Du style
 J’aimerais tellement
 Banalité
 Redeviens-toi même
 Banalité
 Je rêve en enfer
 Dépendance
 Emo/Rnb
 Je suis
 Je préfère
 Victime idéale
 Vous remercier / remerciements

 Трек-лист Ma référence
 Mon ange
 US Boy
 Je rêve en enfer
 Ma référence
 Éternise-moi
 Le temps
 Mon délire
 Âme sœur
 Ne me réveille pas
 J’oublie
 Je m’ennuie
 En détresse
 L’ombre et la lumière
 Petite fille (Bonus Track)

Синглы 

 Je Me Perds — Дата выхода: 09 декабря 2009
 Du style — Дата выхода: 15 апреля 2010
 Eternise-Moi — Дата выхода: 05 июля 2010
 US Boy — Дата выхода: 04 ноября 2010

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Иммигрировавшие во Францию из Чили